Телеу — название рода:
 Телеу — башкирский род.
 Телеу — казахский род.